Даґ Гаммаршельд — шведський державний діяч, Генеральний секретар ООН в 1953–1961 роках.
 Яльмар Гаммаршельд — шведський державний діяч, дипломат; в 1914–1917 — прем'єр-міністр Швеції.

Шведські прізвища